

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Kryl'ja Sovetov Samara: 2020-2021

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni